Chirazi ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Sadre-Chirazi-Stark (* 1952), Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
 Noelia Chirazi (* 2002), österreichische Schauspielerin syrischer Abstammung